Эшли Астон Мур (), урождённая Эшли Роджерс (); 30 сентября 1981 год (Суррей, Канада) — 10 декабря 2007 год (Бернаби, Британская Колумбия, Канада) — канадская киноактриса.

Биография 
Эшли Роджерс родилась в городе Суррей, Северная Колумбия, Канада. У неё было два младших брата Аэрон и Джейсон. При поддержке со стороны семьи, друзей, менеджера и агентов, Мур начала актёрскую карьеру с четырёх лет.

Самая известная роль Мур — Крисси в фильме «Время от времени». На протяжении нескольких лет она играла гостевые роли в различных телесериалах. Последней работой Мур стала роль в эпизоде сериала «Прикосновение ангела» 1997 года.

Умерла 10 декабря 2007 года в возрасте 26-ти лет. По сообщениям брата Джейсона от воспаления лёгких и бронхита. По другим данным от передозировки героина.

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Канады
Умершие от пневмонии